Van de Wiele ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Van De Wiele (* 1948), belgischer Radrennfahrer
 Jef Van de Wiele (1903–1979), flämischer Nationalist

Siehe auch:
 Wiele